Az 1848-as európai forradalmaknak összefoglaló neve. Fontosabb eseményei:
 Forradalom Párizsban, 1848. február
 Itáliai forradalmak 1848–49-ben
 Első bécsi forradalom, 1848. március 13.
 Magyar forradalom és szabadságharc, 1848–49.
 Második bécsi forradalom, 1848. május
 Harmadik bécsi forradalom, 1848. október  

 Népek tavasza (Stratégia együttes) (dalcím)